Holtland (Duitsland), een plaats en gemeente in Duitsland
 Holtland (Nederland), een plaats in Nederland